El apellido Obradović u Obradovic () puede hacer referencia a:

 Aleksandar Obradović (1927-2001), compositor serbio.
 Dositej Obradović (1739-1811), escritor serbio.
 Goran Obradović (1976), futbolista serbio.
 Iva Obradović (1984), remero serbio.
 Ivan Obradović (1988), futbolista serbio.
 Milan Obradović (1977), exfutbolista serbio.
 Saša Obradovic (1969), exbaloncestista serbio.
 Vuk Obradović (1947-2008), político y general serbio.
 Žarko Obradović (1960), político serbio.
 Željko Obradović (1960), entrenador serbio de baloncesto.